Бідюк — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бідюк Мартин Миколайович (1935—2006) — український лікар, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри патологічної фізіології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (1988—2005).
 Бідюк Петро Іванович ( 1949) — український вчений, професор, доктор технічних наук, професор кафедри математичних методів системного аналізу Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Українські прізвища